

France 
Béthancourt-en-Valois, commune du canton de Crépy-en-Valois, dans le département de l'Oise ;
Béthancourt-en-Vaux, commune du canton de Chauny, dans le département de l'Aisne.